Ancylostoma är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Ancylostoma i familjen Ancylostomatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ancylostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Ancylostoma